Neudorf I bezeichnet

 Vysoká (Malá Morava)
 Nová Ves pod Přimdou
 Nová Ves u Sokolova